Danilo Zavoli – nuotatore sammarinese
 Mimma Zavoli – politica e insegnante sammarinese
 Sergio Zavoli – giornalista, scrittore e politico italiano